Dunne est un nom de famille irlandais, dérivé de deux mots de la langue irlandaise Ó Duinn et Ó Doinn, signifiant « sombre » ou « brun ».
Le nom propre est dérivé des septs gaéliques Ó Duinn et Ó Doinn qui habitaient le comté de Laois, le comté de Meath et le comté de Wicklow. Les membres de ces septs sont eux-mêmes des descendants de la famille noble des O'Regan. C'est dans ces comtés que l'on trouve encore la majorité de leurs descendants.

Il y a plusieurs siècles, le nom gaélique utilisé par la famille Dunn en Irlande était Ó Duinn ou Ó Doinn. Ces deux noms gaéliques sont dérivés du mot gaélique donn, qui signifie brun. Ó Doinn est le cas génitif de donn. On les trouve pour la première fois dans le comté de Meath, où ils ont tenu un siège familial depuis des temps très anciens.
Variantes : Dunn, Dunne, Dun, Duen, O'Dunne, O'Doyne, Doine, Doin, O'Dunn.

Le patronyme Dunne est porté par les personnalités suivantes :

 Alan Dunne (né en 1982), footballeur irlandais
 Christopher Dunne, acteur britannique
 Colin Dunne (né en 1969), danseur britannique
 Conor Dunne (né en 1992), coureur cycliste irlandais
 Dominique Dunne (1959-1982), actrice américaine
 Edward Dunne (1853-1937), homme politique américain
 Elizabeth Dunne (1879-1954), actrice américaine
 Griffin Dunne (né en 1955), acteur américain
 Irene Dunne (1898-1990), actrice américaine
 James Patrick Dunne, acteur et compositeur
 Jimmy Dunne (1905-1949), footballeur irlandais
 John Gregory Dunne (1932-2003), écrivain et journaliste américain
 John William Dunne (1875-1949), soldat, ingénieur aéronautique et philosophe  britannique
 Lee Dunne (1934-2021), écrivain, dramaturge et scénariste irlandais, auteur de roman policier
 Murphy Dunne (né en 1942), acteur et compositeur américain
 
 Philip Dunne (1908-1992), scénariste et réalisateur américain
 Richard Dunne (né en 1979), footballeur irlandais
 Robin Dunne (né en 1976), acteur canadien
 Seamus Dunne (1930-2016), footballeur irlandais
 Stephen Dunne (1918-1977), acteur américain
 Tony Dunne (1941-2020), footballeur irlandais

Références 

Patronyme irlandais